Nederland was een van de deelnemende landen aan het Europees kampioenschap voetbal vrouwen 2022 in Engeland. Het was de vierde deelname voor het land aan een EK. Oranje kwam in de groepsfase uit tegen Zweden, Zwitserland en Portugal. De groepfase werd afgesloten met twee overwinningen een een gelijspel tegen Zweden. In de knock-outfase van het toernooi ging het mis tegen Frankrijk, de wedstrijd werd verloren met 1–0 nadat er een strafschop werd weggegeven in de eerste helft van de extra tijd.

Kwalificatie en voorbereiding op het toernooi

Kwalificatie 
Nederland was een van de 47 leden van de UEFA die zich inschreef voor de kwalificatie voor het EK 2022. Nederland werd ongeslagen eerste in de groep waardoor het rechtstreeks gekwalificeerd was voor het EK.

Groep A

Hoofdtoernooi

Uitrustingen

Selectie 

Technische staf

Groepsfase

Groep C

Wedstrijden

Nederland – Zweden

Nederland – Portugal

Zwitserland – Nederland

Knock-outfase

Kwartfinale (Frankrijk – Nederland)

Voetnoten

2022
Nederland
EK 2022